Трес Рејнас има више значења:

 Трес Рејнас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Рејнас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику